International Ice Hockey League 1992/1993 var den första säsongen av International Ice Hockey League, och ersatte den Sovjetiska mästerskapsserien i ishockey. 24 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva blev mästare.

Grundserien
I grundserien var lagen uppdelade i fyra grupper som spelade 20 omgångar. Därefter slogs grupperna ihop till konferenser som spelade ytterligare 22 omgångar, varpå de åtta bästa lagen från vardera konferens gick till slutspel. Slutställningen ses nedan.

Första rundan

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Andra rundan

Western Conference

Eastern Conference

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 1992/1993